Dagda (Keltische mythologie), een figuur uit de Keltische mythologie
 Dagda (stad), een stad in Letland
 Dagdas novads, de gemeente waarin deze stad ligt